Kałęczyn est le nom de :

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie de Mazovie
 Kałęczyn, village du powiat de Ciechanów
 Kałęczyn, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki
 Kałęczyn, village du powiat de Maków
 Kałęczyn, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
 Kałęczyn, village du powiat de Pułtusk
 Kałęczyn, village du powiat de Węgrów

dans la voïvodie de Podlachie
 Kałęczyn, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kałęczyn, village